Himmerland kan henvise til:

 Himmerland – halvø i det østlige Nordjylland
 Himmerland (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1969 af Ebbe Larsen
 Himmerland (film) –  dansk film fra 2008 af James Barclay